Ahomadégbé bezeichnet
 Ahomadégbé, Arrondissement in Benin

Ahomadegbé-Tomêtin ist der Familienname von
 Justin Ahomadegbé-Tomêtin (1917–2002), Politiker